Selena, rimska boginja mjeseca.
 Selena Quintanilla, meksičko-američka pjevačica tejano glazbe.
 Selena, fiktivni lik iz talijanskog stripa Nathan Never.
 Selena Gomez, američka pjevačica i glumica